Nagy Dóra (?) bélyegtervező
 Nagy Dóra (1968) kosárlabdázó
 Nagy Dóra (1994) válogatott labdarúgó